

Лушниково — селище, Кедровий міський округ, Томська область
 Лушниково — село, Тальменський район, Алтайський край